riferito alla Colombia o alla Grande Colombia
riferito a Cristoforo Colombo
numero colombiano – in matematica
tiple colombiano – uno strumento musicale.